Strelnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Strelnikow (* 1969), russischer Schriftsteller
 Nikolai Michailowitsch Strelnikow (1888–1939), russischer Komponist
 Wladimir Strelnikow (* 1939), ukrainischer Künstler